Тијера Алта има више значења:

 Тијера Алта (Пуенте де Истла), насеље у савезној држави Морелос у Мексику
 Тијера Алта (Лома Бонита), насеље у савезној држави Оахака у Мексику